Az 1992. évi nyári olimpiai játékokon az atlétika női 10 km-es gyaloglás versenyszámát augusztus 3-án rendezték.  A versenyszám első alkalommal szerepelt az olimpiai játékok programján.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben női 10 km-es gyaloglásban:

A versenyen új olimpiai rekord született:

Versenynaptár

Eredmények 
Az időeredmények másodpercben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

Végeredmény 
A döntőt augusztus 3-án rendezték.

Források 

N10000GY